Baubigny (Côte-d'Or) – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna
Baubigny (Manica) – comune francese nel dipartimento della Manica nella regione della Bassa Normandia